Темплатный эффект () — многократное увеличение выхода в реакции синтеза супрамолекулярного комплекса за счет введения в реакционную систему темплата.

Описание 
В реакционной смеси, используемой для синтеза супрамолекулярного комплекса, темплат организует вокруг себя низкомолекулярные соединения и тем самым увеличивает вероятность образования комплекса по сравнению с побочными продуктами. Темплатный эффект имеет кинетическую и селективную природу: темплат ускоряет основную реакцию и не влияет на побочные, что является проявлением кинетического контроля в супрамолекулярной химии. Примером служит образование цикла 18-краун-6 в присутствии иона K (см. рисунок). Темплатный эффект играет важную роль в синтезе макроциклических соединений.

Литература 
 Стид Дж. В., Этвуд Дж. Л. «Супрамолекулярная химия». — М.: Академкнига, 2007.

Ссылки 

Нанотехнология
Супрамолекулярная химия
Химия полимеров